Kaindlsdorf ist der Name folgender Orte:

 Kaindlsdorf (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kaindlsdorf (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich